Чьерне-над-Топлёу () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1399 году.

В селе есть римо-католический костел с 1792-1793 годов, построенная в стиле классицизма.

Население 
В селе проживает 755 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 98,88 %,
 русины — 0,62 %,
 чехи — 0,25 %,
 украинцы — 0,12 %,
 немцы — 0,12 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 77,52 %,
 римо-католики — 17,02 %,
 греко-католики — 3,35 %,
 православные — 0,12 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 0,62 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии